Gunter Schmieder – ex combinatista nordico tedesco orientale
 Eric Schmieder – ex cestista statunitense
 Heinrich Schmieder – attore tedesco
 Kristy Jaeckel Schmieder – pallavolista statunitense
 Wolfgang Schmieder – musicologo tedesco